Henri Lorin peut désigner :
 Henri Lorin (1866-1932), géographe, sociologue et politique français ;
 Henri Lorin (1857-1914), catholique français.